Le Petit Monde de Charlotte ou La Toile de Charlotte (Charlotte's Web) est un roman pour enfants de E. B. White. Il a inspiré plusieurs films :
Le Petit Monde de Charlotte, film d'animation américain de 1973
Le Petit Monde de Charlotte 2, film d'animation américain  de 2003
Le Petit Monde de Charlotte, film américain  de 2006

Le Petit Monde de Charlotte